Игнатий може да се отдася до:
 Игнатий Богоносец (1–2 век), раннохристиянски светец
 Игнатий Константинополски (9 век), константинополски патриарх, светец
 Охридски архиепископи
 Игнатий I (17 век)
 Игнатий II (17 век)
 Игнатий III (17 век)